Regno Unito
 Apollo Theatre – teatro di Glasgow
 Apollo Theatre – teatro di Oxford
 Apollo Theatre – teatro di Londra
 Apollo Theatre – teatro di Manchester
 Stati Uniti d'America
 Apollo Theater – teatro di New York